

Codici 
 GUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Goulburn (Australia)
 gul – codice ISO 639 dell'inglese creolo di Sea Island

Persone 
 Gerardus Gul (1847-1920) – arcivescovo vetero-cattolico olandese

Pagine correlate 
 Gül